Маккри, Маккре́й () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Маккри, Джоэл (1905−1990) — американский актёр.
 Маккри, Уильям Хантер (1904−1999) — английский астроном и математик.
 Маккри, Эрик (род. 1993) — американский баскетболист.

См. также 
 Маккрей
 Маккрам

Примечания